

Sigle 
 Arti marziali miste

Codici 
 AMM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Regina Alia di Amman (Giordania)
 amm – codice ISO 639-3 della lingua ama
 AMM – Advanced Meter Management

Geologia 
  AMM – Formazione di Amerillo – nel fiume Amerillo, comune di Licodia Eubea, in provincia di Catania,  sintema stratigrafico della Sicilia

Musica 
 AMM  – gruppo musicale britannico

Altro 
 Amm. – abbreviazione di amministratore o amministrazione
 Amm. – abbreviazione di ammiraglio